Označení A-40 se vztahuje k těmto strojům:
 Antonov A-40
 Berijev A-40